IBF est un sigle qui peut désigner :
 International Boxing Federation, une des quatre principales fédérations internationales de boxe anglaise professionnelle ;
 , le principal organe représentant le secteur des services bancaires et financiers en Irlande.